Dragomirești, città del distretto di Maramureș
 Dragomirești, comune del distretto di Dâmbovița
 Dragomirești, comune del distretto di Neamț
 Dragomirești, comune del distretto di Vaslui
 Dragomirești-Vale, comune del distretto di Ilfov